Krzysztof Kuźmiński (1938-2019) – polski naukowiec
 Krzysztof Kuźmiński (1966-2005) – pilot samolotowy i szybowcowy, pilot doświadczalny